Música
 Resgate (banda) — uma banda de rock brasileira
 Resgate (álbum de Resgate) — lançado em 1997

Cinema
 Shuang Xia, filme chinês (1971) conhecido no Brasil como O Resgate
 The Rescue (filme de 1988), com Kevin Dillon, traduzido no Brasil como O Resgate
 Ransom, filme (1996) com Mel Gibson, estreou nas telas portuguesas como Resgate
 Desolation Canyon, faroeste (2006) com Stacy Keach exibido em Portugal como O Resgate
 L'assaut, filme francês (2010) de ação rebatizado no Brasil como O Resgate
 The Entitled, filme (2011) com Laura Vandervoort distribuído no Brasil como O Resgate
 Stolen (filme), filme (2012) com Nicholas Cage, exibido no Brasil como O Resgate
 Beirut (filme), filme (2018) com Rosamund Pike traduzido em Portugal como O Resgate